De Lamar Hunt U.S. Open Cup 2016 was de 103de editie van dit Amerikaanse bekervoetbaltoernooi, dat begon op 11 mei 2016 en eindigde met de finale op 13 september 2016 in het Toyota Stadium in Frisco. Het duel, bijgewoond door 16.612 toeschouwers, stond onder leiding van scheidsrechter Baldomero Toledo. Aan het toernooi deden 91 clubteams mee. De titelhouder was Sporting Kansas City. Aan de hand van de Colombiaanse trainer-coach Óscar Pareja won FC Dallas het toernooi voor de tweede keer in de clubgeschiedenis en dankzij de bekerwinst plaatste de club zich voor de groepsfase van de CONCACAF Champions League 2017/18.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 20 juli
| RD1-team01 = Los Angeles Galaxy
| RD1-score01 = 4
| RD1-team02 = Seattle Sounders
| RD1-score02 = 2 

| RD1-header02 = 20 juli
| RD1-team03 = Houston Dynamo
| RD1-score03 = 0
| RD1-team04 = '''FC Dallas
| RD1-score04 = 1

| RD1-header03 = 20 juli
| RD1-team05 = {{nowrap|New England Revolution}}
| RD1-score05 = 1 (4)
| RD1-team06 = Philadelphia Union
| RD1-score06 = 1 (2)

| RD1-header04 = 20 juli
| RD1-team07 = 'Chicago Fire
| RD1-score07 = 3
| RD1-team08 = Fort Lauderdale Strikers
| RD1-score08 = 0  

| RD2-header01 = 10 augustus
| RD2-team01 = Los Angeles Galaxy
| RD2-score01 = 1
| RD2-team02 = 'FC Dallas
| RD2-score02 = 2

| RD2-header02 = 9 augustus
| RD2-team03 =

Externe links 
 The Cup.us – Full Coverage of the Lamar Hunt US Open Cup

2016
Bekervoetbal 2016